Джессика Николь Бриланд (; род. 23 февраля 1988 года в Бруклине, Нью-Йорк, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Фивер». Она была выбрана на драфте ВНБА 2011 года во втором раунде под общим тринадцатым номером клубом «Миннесота Линкс». Играет на позиции тяжёлого форварда.

Ранние годы 
Джессика родилась 23 февраля 1988 года в Бруклине, самом густонаселённом боро Нью-Йорка, в семье Чарльза и Джин Бриланд, у неё есть три старших сестры, Арнис, Кристина и Стефани. В детстве её семья перебралась в город Виндзор (Северная Каролина), где она посещала среднюю школу Берти, в которой играла за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте goheels.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Бешикташ»
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Бнот Герцлия»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки ЖБК «Динамо» Курск